Kırıkkale, törökországi tartomány
 Kırıkkale, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Kırıkkale, az azonos nevű török tartomány székhelye